Натуральне число 446
 446 рік до нашої ери
 446 рік нашої ери